Оуайн — мужское имя. Известные носители:

 Оуайн (771—811) — сын Маредида, короля Диведа.
 Оуайн Белозубый — правитель Роса, суб-королевства, вассального по отношению к Гвинедду.
 Оуайн Глиндур (1349 или 1359 — ок. 1416) — последний валлиец, носивший титул принца Уэльского.
 Оуайн Гох ап Грифид (ум. 1282) — старший сын Грифида, сына Лливелина.
 Оуайн Кивейлиог (ок. 1130—1197) — валлийский правитель южной части Поуиса, известный также как поэт.
 Оуайн Лаугох ап Томас (1330—1378) — принц Гвинеда
 Оуайн Черногубый (ум. 440) — правитель средне-южной части Уэльса.
 Оуайн ап Грифид (ок. 1100—1170) — правитель валлийского королевства Гвинед.
 Оуайн ап Кадуган — сын и наследник Кадугана, короля Поуиса.
 Оуайн ап Хивел (ум. 987) — король Дехейбарта и Поуиса (950—987).